Nederlandse personen:
Floris Jan Koole (19?), triatleet
Ricky Koole (1972), actrice en zangeres
Ruud Koole (1953), politicoloog en politicus
Wim Koole (1929-2009), theoloog en omroepbestuurder